Сен-Мартен-сюр-Окр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сен-Мартен-сюр-Окр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре